Genesis (grekiska Γένεσις, 'ursprung') kan syfta på:

 Genesis – den första av de fem Moseböckerna, se Första Mosebok
 Genesis (musikgrupp) – en brittisk rockgrupp som bildades 1967
 Genesis (rymdsond) – en rymdsond i NASA:s Discovery-program
 Genesis (ideell förening) – en svensk tidskrift och ideell förening
 Sega Genesis – en 16-bits spelkonsol från Sega från 1989
 Genesis: Skapelsen och Floden – ett avsnitt ur Bibelserien
 Hyundai Genesis – en lyxbil byggd av koreanska Hyundai Motor Company
 Genesis (Yamahamotor) – en motorcykelmotor från Yamaha

Se även 
Lilla Genesis